Россини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Россини, Джоаккино (1792—1868) — выдающийся итальянский композитор, автор 39 опер, духовной и камерной музыки.
 Россини, Луиджи (1790—1857) — итальянский архитектор, рисовальщик, гравёр.
 Россини, Патрик (род. 1988) — швейцарский и итальянский футболист, нападающий «Арау».

Другое 
 «Россини» — появившийся в середине XX века слабо-алкогольный коктейль, представляющий собой смесь игристого вина и свежего клубничного пюре.